Crystal City ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Crystal City (Missouri)
 Crystal City (Texas)
 Crystal City (Virginia)

in Kanada:
 Crystal City (Manitoba)

Crystal City bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Corning Motor Car Company